Dusserre ist der Familienname folgender Personen:

 Prosper Auguste Dusserre (1833–1897), römisch-katholischer Erzbischof von Algier
 Thierry Dusserre (* 1967), französischer Biathlet und Trainer